Philipp August bezeichnet folgende Personen:

 Philipp II. (Frankreich) (Philipp II. August; 1165–1223), König von Frankreich
 Philipp August von Amsberg (1788–1871), deutscher Eisenbahndirektor

Siehe auch:
 Philippe Auguste